Lenas steht für:

 ein See in Osttimor, siehe Lagoa Wetanas
 Kurzform vom Namen Leonidas